

Geografia
 Chacon – località statunitense del Nuovo Messico,  contea di Mora
 Arzobispo Chacón – comune del Venezuela nello Stato del Mérida

Persone
 Alfonso Chacón, in latino Alphonsus Ciacconius, italianizzato in Alfonso Ciacconio (1540 circa–1599) – storico, filologo, religioso domenicano ed erudito spagnolo
 Bobby Chacon (1951-2016) – pugile statunitense
 Francisco Chacón y Rincón (...–...) – pittore spagnolo, attivo verso la fine del XV secolo
 Francisco Chacón Gutiérrez (1976) – arbitro di calcio messicano
 Gerson Chacón (1980) – calciatore venezuelano, di ruolo difensore
 Gonzalo Chacón, propr. Gonzalo Chacón y Martínez del Castillo (1429-1507) – politico e storico spagnolo
 José David Moreno Chacón (1982) – calciatore venezuelano, di ruolo centrocampista
 José Luis Chacón (1971) – ex calciatore peruviano, di ruolo difensore
 Lázaro Chacón González (1873-1931) – politico guatemalteco
 María Gabriela De Faría Chacón (1992) – attrice, cantante e modella venezuelana
 Michael Chacón (1994) – calciatore colombiano naturalizzato olandese, di ruolo centrocampista
 Pablo Chacón (1975) – ex pugile argentino
 Pedro Chacón (1526-1581) – matematico e teologo spagnolo
 Pedro Fajardo y Chacón, I marchese dei Vélez (1478 circa–1542) – politico e militare spagnolo
 Ronaldo Chacón (1998) – calciatore venezuelano, di ruolo attaccante
 Santiago Chacón (1992) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Thomás Chacón (2000) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Wilson Chacón (1971) – ex calciatore venezuelano, di ruolo centrocampista